Ci sono ben due Capo Bray (Bray Head in inglese) in Irlanda:
 capo Bray, promontorio in County Wicklow, vicino all'omonima cittadina di Bray e a brevissima distanza da Dublino.
 capo Bray, promontorio in County Kerry sull'isola di Valentia Island che ne determina il punto più occidentale.